Butaandiol (algemeen), de algemene vorm of mengsel van isomeren
een van de volgende specifieke diol-afgeleiden
 Butaan-1,2-diol
 Butaan-1,3-diol
 Butaan-1,4-diol
 Butaan-2,3-diol